Molekulska formula -{C2H5N3O2}- se može odnositi na:

 Biuret
 N-Nitrozo-N-metilureja